Toponímia:
 Fisher (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas 
 Fisher (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Fisher (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana 
 Fisher (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Fisher Island, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Biografies:
 Antonio Murilo Fisher (Brusque, Estat de Santa Catarina, 1979), ciclista brasiler 
 Derek Fisher (1974, Little Rock, Arkansas), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Ernst Otto Fischer (Solln, 1918 – 2007), químic i professor universitari alemany guardonat amb el Premi Nobel de Química 
 Irving Fisher (1867, Saugerties, Nova York - 1947, Nova York), matemàtic i economista estatunidenc
 John Fisher (Beverley, York, 1469 - Londres, 1535) teòleg i humanista anglès 
 Mike Fisher, pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962), matemàtic, estadístic, biòleg evolutiu i genetista anglès
 Miscel·lània:
 Avery Fisher Hall, sala del Lincoln Center a la ciutat de Nova York (Estats Units)
 Relació de Tully-Fisher, candela estàndard en astronomia 
 Teorema de Fisher